Франсуа Війон (фр. François Villon; 1431, Париж — між 1463 і 1491) — французький поет.
 10140 Війон (10140 Villon) — астероїд головного поясу.